Slovo plod může mít několik významů:

 plod (botanika) (fructus) – rostlinný orgán obsahujicí semeno (respektive semena)
 plod (fetus či fétus) – nový jedinec v pozdní fázi nitroděložního vývoje

Slovo plod též může znamenat v přeneseném významu výsledek nějakého úsilí či tvůrčí činnosti.

Externí odkazy